Radkovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Radkovice (okres Plzeň-jih)
 Radkovice u Hrotovic (okres Třebíč)
 Radkovice u Budče (okres Třebíč)